Les  championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine se sont tenus du 12 au  à Sofia en Bulgarie.

Programme

Podiums

Résultats détaillés

Seniors

Concours par équipes

Saut

Barres asymétriques

Poutre

Sol

Juniors

Concours par équipes

Concours général individuel

Saut

Barres asymétriques

Poutre

Sol

Tableaux des médailles

Seniors

Juniors

Voir aussi 
 2014 en gymnastique

Liens externes 
  Site officiel de l'édition 2014

2014
Gymnastique artistique féminine
Gymnastique artistique féminine 2014
Artistique Europe féminine 2014
Artistique Europe féminine
Gymnastique
Sport en mai 2014